

Geografia

Austria 
 Hennersdorf (o Hennersdorf bei Wien) – comune nel distretto di Mödling (Bassa Austria)

Germania 
 Großhennersdorf – ex comune ora frazione di Herrnhut, città nel circondario di Görlitz (Sassonia)
 Hennersdorf – ex comune ora frazione di Augustusburg, città nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Hennersdorf – ex comune ora frazione di Dippoldiswalde, città nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Hennersdorf – ex comune ora frazione di Doberlug-Kirchhain, città nel circondario dell'Elba-Elster (Brandeburgo)
 Hennersdorf – ex comune ora frazione di Kamenz, città nel circondario di Bautzen (Sassonia)
 Krummenhennersdorf – ex comune ora frazione di Halsbrücke, comune nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Langenhennersdorf – ex comune ora frazione di Bad Gottleuba-Berggießhübel, città nel circondario della Svizzera Sassone-Osterzgebirge (Sassonia)
 Seifhennersdorf – città nel circondario di Görlitz (Sassonia)

Polonia 
 Hennersdorf – antico nome tedesco di Jędrzychowice, frazione del comune di Zgorzelec nel distretto di Zgorzelec (Bassa Slesia)

Repubblica Ceca 
 Hennersdorf – antico nome tedesco di Dolní Branná, comune nel distretto di Trutnov (Hradec Králové)
 Hennersdorf – antico nome tedesco di Dubnice, comune nel distretto di Česká Lípa (Liberec)
 Hennersdorf – antico nome tedesco di Jindřichov, comune nel distretto di Bruntál (Moravia-Slesia)